Cahusac peut faire référence à :
 Acher de Cahusac, religieux français
 Louis de Cahusac (1706-1759), auteur dramatique français